Кибург (нем. Kyburg) — многозначный термин.

 Кибург — средневековый замок в Швейцарии, к югу от города Винтертур, кантон Цюрих.
 Кибург — средневековое владение на территории кантона Цюрих в Швейцарии.
 Кибург — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

См. также 
 Кибурги 
 Кибург-Бухег 
 Конрад фон Кибург